Тыдор — название населённых пунктов:

Россия 
 Тыдор — деревня в Прилузском районе Коми.
 Тыдор — деревня в Сысольском районе Коми.
 Тыдор — деревня в Усть-Вымском районе Коми.